Сезон МЛБ 2015 года начался в воскресенье 5 апреля матчем «Сент-Луис Кардиналс» с «Чикаго Кабс» на «Ригли-филде», а завершился 4 октября. 86-й матч всех звезд играли 14 июля на «Грейт Американ-боллпарке» в городе Цинциннати, штата Огайо. Американская лига выиграла со счётом 6:3, таким образом получив преимущество домашней площадке в Мировой серии.

Этот сезон стал первым для нового комиссара МЛБ Роба Манфреда.

Регулярный сезон

Плей-офф

Лидеры в статистических категориях

Американская лига

Отбивающие

Питчеры

Национальная лига

Отбивающие

Питчеры

Ссылки 
 2015 Major League Baseball season schedule

 
Сезоны МЛБ